Saint-Alban (Ain)
 Saint-Alban (Côtes-d'Armor)
 Saint-Alban (Haute-Garonne)
ook:
Saint-Alban-Auriolles, Ardèche
Saint-Alban-d'Ay, Ardèche
Saint-Alban-de-Montbel, Savoie
Saint-Alban-de-Roche, Isère
Saint-Alban-d'Hurtières, Savoie
Saint-Alban-des-Villards, Savoie
Saint-Alban-du-Rhône, Isère
Saint-Alban-en-Montagne, Ardèche
Saint-Alban-les-Eaux, Loire
Saint-Alban-Leysse, Savoie
Saint-Alban-sur-Limagnole, Lozère